Турлейф Хауг (; 29 сентября 1894 года, Лиер — 12 декабря 1934 года, Лиер) — норвежский двоеборец, лыжник и прыгун с трамплина, трёхкратный олимпийский чемпион и призёр чемпионата мира. Признанный лидер мирового лыжного спорта начала 1920-х годов.

Карьера  

На Олимпийских играх 1924 года в Шамони выступал в лыжных гонках, двоеборье и прыжках с трамплина. В двоеборье завоевал золотую медаль, на 0,687 бала обойдя своего соотечественника Торальфа Стрёмстада. В лыжных гонках выступал в обеих дисциплинах программы, гонках на 18 км и 50 км. В гонке на 18 км завоевал золотую медаль, 1 минуту и 20 секунд выиграв у ставшего вторым Йохана Грёттумсбротена. В гонке на 50 км так же стал победителем, около 2-х минут выиграв у Торальфа Стрёмстада. В прыжках с трамплина стал соучастником одного из самых курьёзных и в то же время драматичных эпизодов в истории олимпийского движения. Первоначально Хёуг был объявлен бронзовым призёром, но спустя 50 лет норвежский историк спорта Якоб Хаге обнаружил ошибку в судейских протоколах, в результате чего Хёуг стал четвёртым, а бронзовым медалистом стал американец норвежского происхождения Андерс Хауген. Бронзовая медаль была передана 86-летнему Хаугену, дочерью Хёуга (так как сам Хёуг к тому времени был давно мёртв) 12 сентября 1974 года на специально организованной церемонии в Осло. 

На чемпионате мира 1926 года  Хёуг завоевал серебро в двоеборье.

С 1919 по 1924 годы Хёуг 9 раз побеждал на Холменколленском лыжном фестивале, крупнейшем лыжном соревновании того времени, 6 раз он побеждал в лыжных гонках и 3 раза в двоеборье.

Память 
В 1946 году скульптором Пер Палле Стормом был воздвигнут памятник Хёугу в городе Драммен. В Осло есть улица Хёуга, а на родине лыжника с 1966 года проводится лыжная гонка его имени.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Ссылки 
 
 
 

Лыжники Норвегии
Двоеборцы Норвегии
Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Норвегии
Олимпийские чемпионы от Норвегии
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1924 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1924 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 1924 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1924 года
Победители Хольменколлена
Спортсмены нескольких видов спорта